

Littérature 

 L'Échange, pièce de théâtre en trois actes de Paul Claudel.
 L'Échange est une bande dessinée, sixième tome de la série Le Décalogue.
 L'Échange, un roman de science-fiction écrit par Alan Brennert et paru en 1990.

Télévision 

 L'Échange (Double, Double, Boy in Trouble), troisième épisode de la saison 20 des Simpson diffusé en 2008 ;
 L'Échange (Someone Else's Child), téléfilm américain réalisé par John Power en 1994.

Cinéma 

 L'Échange (Old Wives for New), film américain réalisé par Cecil B. DeMille en 1918 ;
 L'Échange (Why Change Your Wife?), film américain réalisé par Cecil B. DeMille en 1920 ;
 L'Échange, court métrage français réalisé par Vincent Pérez en 1992 ;
 L'Échange (Proof of Life), film américain réalisé par Taylor Hackford en 2000 ;
 L'Échange (Changeling), film américain réalisé par Clint Eastwood en 2008. L'Échange est également le nom de la bande originale de ce film, composée par le réalisateur.